Барилли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Баррили, Антон Джулио (1836—1908) — итальянский писатель, редактор.
 Барилли, Бруно (1880—1952) — итальянский писатель, композитор, критик.
 Барилли, Давиде (род. 1959) — итальянский писатель, журналист, литературный критик, редактор.
 Барилли, Джузеппе (1812—1894) — итальянский математик, политик.
  (1810–1870) — итальянская певица, мать певиц Аделины,  и Карлотты Патти, жена певца  (1800–1869).
 Барилли, Франческо (род. 1943) — итальянский актёр, режиссёр кино, сценарист и художник-сюрреалист.